

Persone
 Antonio Bresciani, noto anche come padre Bresciani (1798-1862) – gesuita e letterato italiano, avversario del Romanticismo
 Antonio Bresciani (1902-1998) – pittore italiano
 Archimede Bresciani (1881-1939) – pittore italiano 
 Arturo Bresciani (1899-1948) – ciclista su strada e pistard italiano
 Benedetto Bresciani (1658-1740) – bibliotecario e letterato italiano
 Caterina Bresciani o Catterina, nata Mazzoni, nota anche come Lapy (1722-1780) – attrice teatrale italiana 
 Costantino Bresciani Turroni (1882-1963) – economista, politico e accademico italiano
 Cristian Bresciani (1977) – ex giocatore di calcio a 5 argentino
 Edda Bresciani (1930) – egittologa e archeologa italiana
 Giorgio Bresciani (1969) – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Giulia Bresciani (1992) – pallavolista italiana
 Luigi Bresciani (1888-1916) è stato un aviatore e militare italiano
 Marco Bresciani (1960) – doppiatore italiano
 Maria Carla Bresciani (1973) ex astista italiana
 Nicola Bresciani (1981) – surfista italiano
 Pierluigi Bresciani (1972) – allenatore di hockey su pista ed ex hockeista su pista italiano
 Pierpaolo Bresciani (1970) – calciatore italiano di ruolo attaccante e allenatore di calcio
 Pietro Bresciani, noto anche come Pietro da Casalmaggiore (...–XVI secolo) – medico italiano perseguitato dall'Inquisizione
 Pietro Bresciani (...–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Renato Bresciani (1914-1996) – presbitero e missionario italiano della congregazione dei comboniani
 Sergio Bresciani (1924-1942) – militare italiano, decorato di medaglia d'oro al valor militare

Altro
 bresciani – persone o cose attinenti alla città di Brescia
 Stadio Torquato Bresciani – impianto sportivo polivalente di Viareggio

Pagine correlate
 Carlo Bresciani (disambigua)
 Bresciano